Кривенково — название населённых пунктов.

Россия 
 Кривенково — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Кривенково — село в Глуховском районе Сумской области.